Ты, я и он:
 Ты, я и он (фильм, 2007)
 Ты, я и он (фильм, 2018)